Courtial ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Albert Courtial (* 1946), deutscher Unternehmer
 Édouard Courtial (* 1973), französischer Politiker, Mitglied der Nationalversammlung